Smetánka může být:

v botanice

 starší název pro rod pampeliška (Taraxacum) dvouděložných rostlin z čeledi hvězdnicovité
část názvu komplexu druhů pampelišky smetánky (Taraxacum sect. Taraxacum)
ve filmografii
 Smetánka – americký komediálně-dramatický televizní seriál

příjmení osob
 Emil Smetánka (1875–1949) – český bohemista, profesor češtiny a staré české literatury na Univerzitě Karlově v Praze
 František Smetánka (1888–1967) – český lékař, univerzitní profesor, významný činitel krajanského hnutí a představitel československého zahraničního odboje za druhé světové války
 Rudolf Smetánka (1887–1958) – československý důstojník, vojenský teoretik a politik
 Zdeněk Smetánka (1931–2017) – český středověký archeolog

Související články 
 Smetanka